Бриф (от  «инструкция, сводка») — документ, краткая письменная форма согласительного порядка между планирующими сотрудничать сторонами, в которой прописываются основные параметры будущего программного, графического, медийного или какого-либо иного проекта.

Виды и типы 
Существуют следующие виды и типы бриф:
 Бриф-анкета — это техническое задание для запроса одной из сторон более детальной, предварительной информации о сделке.
  — описание требований клиента (техническое задание), на основе которого выбирается архитектор, формируется архитектурное решение.
 Медиа-бриф — для планирования и проведения рекламной кампании.
 Креативный бриф — документ, помогающий компании правильно поставить задачу по разработке рекламного сообщения или образа товара, создание рекламного продукта (ролика, плаката и тому подобное).
 Экспертный бриф (бриф на создание и выведение новой торговой марки) — его анкетная часть, предлагаемая клиенту, отчасти является инструментом маркетингового исследования, предшествующего брендингу — созданию и поддержанию торговой марки.
 Дизайнерский бриф — краткий письменный документ, который определяет желаемый результат дизайнерского проекта.

Различают креативные брифы, освещающие:
 состояние рыночной среды;
 свойства продвигаемого продукта.

В большинстве случаев рекламистам предпочтительнее всего иметь все виды брифов, даже если предполагается работа только по одному направлению (например, создание торговой марки или медиапланирование) — избыточное количество рыночной и товарной информации, как правило, стимулирует творческие возможности творческого (креативного) отдела рекламного предприятия (фирмы).

Примечания

Ссылки 

 
 
 Ремескова М. А., Ильченко С. В. Бриф как документ рекламной кампании //Практический маркетинг. — 2018. — С. 259—262.
 Барыкин А. Н., Икрянников В. О., Сиротина Ю. С. Бриф как первый шаг на пути к эффективному управлению проектами в брендинге //Бренд-менеджмент. — 2011. — №. 2. — С. 118—126.
 Булавкина Л. В. Бриф против креатива //Маркетинговые коммуникации. — 2008. — №. 3. — С. 158—162.
 Чуракова О. В., Шлюбуль Е. А., Ткач А. С. Бриф как инструмент подготовки контента дополнительных профессиональных программ в условиях дистанционного обучения //Инновационные процессы в высшей школе. — 2020. — С. 359—363.
 Белезяк Л. К., Карелова Р. А. Бриф как основа технического задания на разработку программного обеспечения //Молодежь и наука.—Нижний Тагил, 2021. — 2021. — С. 9-12.
 Добрынин В. В. Методы управления агентством, или какой бриф, такой и креатив //Маркетинговые коммуникации. — 2007. — №. 1. — С. 50-57.
 Черных Л. М. Хороший бриф: принципы составления и структура //Директор по маркетингу и сбыту. — 2015. — №. 8. — С. 21-24.
 Богданова А. С. БРИФ КАК ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ КЛИЕНТА //Ресурсам области-эффективное использование. — 2019. — С. 595—601.
 Кучіна С. Е., Євсюков В. М. Бриф в основі розробки маркетингових комунікацій : дис. — Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016.
 Подугольникова К. И., Булков А. А. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КРЕАТИВНОГО БРИФА ДЛЯ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА //Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности (ИНТЕКС-2016). — 2016. — С. 132—134.

Реклама